Bercak (Cermee)
 Bercak (Wonosegoro)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing